IC er en forkortelse med flere forskellige referencer:

 IC (integreret kredsløb)
 Intercity, type af tog.